Laufenburg peut désigner :

Toponyme

Laufenburg (Argovie)

Laufenburg (Baden)

Patronyme 

 Habsbourg-Laufenbourg, une branche cadette des Habsbourg.

Divers 
 Électricité de Laufenbourg, une société suisse de production et transport d'électricité, négoce d'électricité et de gaz.
Patronyme austro-bavarois